Pan de Azúcar kan syfta på följande platser:

Chile 

 Pan de Azúcar (kulle i Chile), Región Metropolitana de Santiago,

Colombia 

 Pan de Azúcar (kulle i Colombia, Huila),

Costa Rica 

 Arenal Volcano, vulkan, Alajuela,

Falklandsöarna 

 Elephant Jason, ö, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar